Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Эйбар» 74-м в его истории и первым в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эйбар» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Эйбар»  
 ФК «Эйбар» в сезоне 2014/15

2014/2015
Эйбар